Гарданов — фамилия. Известные носители:
 Гарданов, Валентин Константинович (Батpаз Амуpханович) (1908—1989) — учёный-кавказовед, доктоp истоpических наук.
 Гарданов, Илез Измаилович (1987—2010) — лидер Джамаата Галгайче.
 Гарданов, Тарко-Хаджи (1850—1920) — ингушский богослов, политический и военный деятель.